Ubaensi – abitanti di São José de Ubá
Ubaensi – abitanti di Ubá